Duhaney ist der Familienname folgender Personen:

Dahlia Duhaney (* 1970), jamaikanische Leichtathletin
Kevin Duhaney (* 1984), kanadischer Schauspieler
Mike Duhaney (* 1974), US-amerikanischer Fußballspieler

Duhaney steht außerdem für:

Duhaney Park FC, jamaikanischer Fußballverein